Явір — дерево, родини кленових з великим п'ятилопатевим листям; білий клен (іноді цим словом називають осокір та деякі інші тополі). // Деревина цього дерева.

Музика 
 «Явір» — відомий український квартет.

Спорт 
 «Явір» — український аматорський футбольний клуб з смт Краснопілля.
 «Явір» — український аматорський хокейний клуб з міста Яворів.

Прізвище 
 Яворницький (прізвище)
 Яворський (прізвище)

Топоніміка

Україна 
 Яворів — місто в Україні, має статус районного значення і є районним центром Львівської області.
 Яворівський район — район Львівської області в Україні, утворений 2020 року.

Словаччина 
  — гірська вершина на сході Словаччини.

Чехія 
  — село в Чехії, в окрузі Клатови,  Пльзенський край.